Leonard Mann est un nom pouvant faire référence à :

  (1895-1981), romancier et poète australien,
 Leonard Mann (1947-), acteur italo-américain.